LZS ist die Abkürzung für:

 Latvijas Zemnieku Savienība, eine politische Bauern-Partei Lettlands
 Lempel-Ziv-Stac-Algorithmus, einen Datenkomprimieralgorithmus in der IT
 Leutnant zur See, einen Dienstgrad der Bundeswehr (Marine)
 Linz Hauptbahnhof nach dem IATA-Code

LZS